Unbroken (curta-metragem), com Rachel Bilson e Phil Donlon
 Unbroken (álbum de Katharine McPhee)
 Unbroken (álbum de Demi Lovato), álbum de Demi Lovato
 "Unbroken" (canção), de Demi Lovato
 Invencível (filme de 2014), longa de Angelina Jolie

Desambiguação